Motociklistična Velika nagrada Brazilije 1992 je bila dvanajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 23. avgusta 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992